Cameron Mitchell puede referirse a:

 Cameron Mitchell (1918–1994), actor estadounidense de cine, televisión y teatro;
 Cameron Mitchell (ficticio), un personaje de la serie de televisión Stargate SG-1.